Аличени има више значења:

 Аличени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Аличени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији